El término Avrilly puede referirse a:

 Avrilly, comuna francesa del Allier.
 Avrilly, comuna francesa del Eure. 
 Avrilly, comuna francesa del Orne.